1148: Conquesta catalana de Ramon Berenguer IV. Vegeu Setge de Tortosa (1148)
 1642: Setge fallit francocatalà durant la Guerra dels Segadors. Vegeu Setge de Tortosa (1642)
 1648: Setge reeixit francocatalà durant la Guerra dels Segadors. Vegeu Setge de Tortosa (1648)
 1650: Setge reeixit castellà durant la Guerra dels Segadors. Vegeu Setge de Tortosa (1650)
 1708: Setge fallit francocastellà durant la Guerra de Successió Espanyola. Vegeu Setge de Tortosa (1708)
 1810: Setge francès durant la Guerra del Francès. Vegeu Setge de Tortosa (1810)